Дин Цзе (; 29 апреля, 1987, Далянь, Ляонин) — китайский футболист, полузащитник. С 2005 года выступает в клубе «Чунцин Лифань».

Карьера

Клубная карьера 
Дин Цзе был приглашен в основную команду «Ляонин» в 2005 году из молодёжного состава. Дебют состоялся 4 сентября 2005 года в матче против Бэйцзин Гоань — в это же игре он забил победный гол, а команда одержала победу со счётом 3-2. Однако, даже удачный дебют не гарантировал ему место в основе — постоянным игроком Дин становится только в сезоне 2007 года. В сезоне полузащитник показал отменные лидерские качества, а также как голеадор — в девятнадцати играх он забил шесть мячей. Однако, команду преследовали неудачи и по итогам сезона 2008 года она покинула высший дивизион. Несмотря на это, Дин остался в клубе и с ним завоевал путевку в Суперлигу уже на следующий год.

2 января 2016 года Дин перешёл в другой клуб Суперлиги, «Чунцин Лифань».

Клубная статистика

Достижения

Индивидуальные 
  Ляонин Хувин
 Победитель Первой лиги : 2009

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте sodasoccer.com
 Профиль игрока на сайте Sohu.com

Футболисты Китая
Игроки ФК «Ляонин Хувин»
Игроки ФК «Чунцин Лифань»